Архимандрит Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Дубравицкий; около 1760 — ) — архимандрит Русской православной церкви, с 1788 года — ректор Александро-Невской главной семинарии в Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился около 1760-го года в Тверской епархии. Обучался в Новгородской семинарии; по окончании курса в 1782 году оставлен в ней преподавателем. В 1783—1786 годах — учитель риторики Александро-Невской Семинарии. В 1786 году возвращен в Новгородскую семинарию, где после принятия пострига назначен префектом и учителем философии.

12 (23) октября 1788 года переведён ректором в Александро-Невскую Главную Семинарию. Состоял её ректором и учителем богословия до 1795 года. Одновременно был законоучителем в училище Святого Петра в Санкт-Петербурге.

С 22 октября (2 ноября) 1788 года был архимандритом новгородского Вяжищского монастыря.

С 22 августа 1791 года — архимандрит Антониева монастыря.

В 1793 году был наставником и законоучителем Баденской принцессы Луизы, принявшей православие с именем Елизаветы Алексеевны и вышедшей замуж за великого князя Александра Павловича.

С 13 (24) марта 1795 года — настоятель Иверского монастыря. 23 мая (3 июня) 1796 года переведен в Юрьев монастырь, тогда же испросил увольнение от управления Юрьевым монастырём. 2 (13) ноября 1796 года по болезни уволен с пенсией в 1000 рублей в год на покой.

25 декабря 1799 (5 января 1800) года скончался и погребён в паперти соборной Георгиевской церкви, на северной стороне.

Сочинения 
 «Rhetorika Sacra» (, 1790) долго была классическим учебником красноречия.
 Три его проповеди («О истинной славе», «О благочестии» и «О силе примера») напечатаны в Санкт-Петербурге в 1791 году.
 Слово при избрании судей. — , 1792.

Примечания

Ссылки 
 
 
 https://web.archive.org/web/20140903104820/http://st-yurievo.ru/istoriya/nastoyateli_yureva_monastyrya

Архимандриты Русской православной церкви
Ректоры духовных семинарий Русской православной церкви
Настоятели монастырей РПЦ
Персоналии:Антониев монастырь (Новгород)
Персоналии:Юрьев монастырь
Похороненные в Юрьевом монастыре‎